Výkon může být:
 Výkon – fyzikální veličina vyjadřující množství práce za jednotku času
 průměrný výkon
 okamžitý výkon
 Elektrický výkon
 Zářivý výkon
 Ekvivalentní šumový výkon
 Efektivní vyzářený výkon

 v technice jmenovitý parametr nějakého stroje, např. motoru, nebo obecně zdroje energie (instalovaný výkon), založený na použití této fyzikální veličiny
 sportovní výkon – konkrétní sportovní výsledek v nějaké sportovní soutěži
 služební výkon neboli výkon služby – činnost spojená s výkonem nějaké veřejné služby 
 synonymum pro slovo úkon 
 zdravotní výkon – odborný pojem užívaný v systému českého zdravotního pojištění
 výkon rozhodnutí – nucené vymožení dobrovolně nesplněné povinnosti, která již byla přiznána vykonatelným rozhodnutím nebo jiným exekučním titulem

Reference

Související články 
 vykonatelnost
 příkon

Externí odkazy